Ариэль — российско-украинский фантастический художественный фильм, снятый по одноименному роману писателя-фантаста Александра Беляева.

Сюжет 

Индия, таинственная школа магов. Здесь учится Ариэль, юноша 17 лет с европейской внешностью. Он обладает способностью летать. Однажды, решив воспользоваться своим талантом, Ариэль сбегает из школы на волю.

Летает сам, а когда устает, то садился на крыло самолета, и так, «воздушным зайцем», он добрался до одного индийского городка. Здесь он знакомится с девушкой по имени Лолита и влюбляется в нее. Она отвечает ему взаимностью.

Слухи о летающем юноше распространяются по Индии и доходят до Америки. Ариэля приглашают за океан. Но в Америке, а потом и в Англии, он не находит счастья. Ариэль возвращается в Индию, к Лолите...

В ролях 
 Андрей Сухов — Ариэль
 Ольга Кабо — Лолита
 Саша Каширский — Шадат
 Альберт Филозов — профессор Хайд
 Арнис Лицитис — Бхарава, директор школы оккультных наук
 Улдис-Янис Вейспалс — Чарака, сообщник Бхаравы
 Валерий Смецкой — Раджив, менеджер по мотогонкам

Съёмочная группа 
 Евгений Котов — режиссёр
 Евгений Котов, Эльдор Уразбаев — сценаристы
 Инесса Каширская — продюсер
 Александр Филатов — оператор
 Шандор Каллош — композитор
 Феликс Ростоцкий — художник

Ссылки 
Ариэль фильм 1992 года
Ариэль
Информация о Фильме «Ариэль»

Фантастические фильмы России
Экранизации произведений Александра Беляева